«Красный призрак» может означать:
 Красный призрак (фильм, 1907)
 Красный призрак (фильм, 2021)